Slovo Apsida má více významů:

 Apsida (architektura) – výklenek za oltářem.
 Apsida (astronomie) – vrcholy eliptické oběžné dráhy.
 Nakladatelství Apsida - české nakladatelství